Al-Ma'mûn (en arabe : maʾmūn,  « en qui on a confiance ; loyal ») est un surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes.

Al-Mamun ou une de ses variantes peut désigner :

souverains
 Abû al-`Abbās al-Ma'mūn `Abd Allah ou Al-Ma'mūn, calife abbasside à Bagdad (règne 813-833) ;
 Al-Qâsîm al-Ma'mûn, calife hammudite de Cordoue, émir de Malaga et d'Algésiras (règne 1018 à 1021), mort en 1035 ;
 Abu al-Hasan Yahya al-Ma'mun, émir de Tolède (règne 1043–1075) ;
 Abu al-Ala Idris al-Mamun, frère d'Abû Muhammad al-`Âdil, prétendant à sa succession comme calife almohade évincé par Yahyâ al-Mu`tasim en 1227 ;

autre
 . dirigeant des frères musulmans égyptiens de 2002 à 2004.